INS — многозначная аббревиатура. Может иметь следующие значения:

 INS — Служба иммиграции и натурализации США.
 Ins — сокращенное название клавиши компьютерной клавиатуры «Insert».
 INS — индекс в названии всех боевых кораблей Индии.
 INS — метод навигации (определения координат и параметров движения различных объектов — судов, самолётов, ракет).
 Ins — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 INS — военно-морская служба Ирландии.
 INS Arihant — первая индийская атомная подводная лодка.
 INS Rajput — головной корабль проекта 61-МЭ, построенный в 1970—1980 годы в СССР по заказу Индийского правительства.
 INS Rana — корабль проекта 61-МЭ, построенный в 1970—1980 годы в СССР по заказу Индийского правительства.
 INS Ranjit — корабль проекта 61-МЭ, построенный в 1970—1980 годы в СССР по заказу Индийского правительства.
 INS Vikrant — строящийся лёгкий авианосец.